Grandcamp-Maisy – miejscowość we Francji
 SS Grandcamp – frachtowiec, którego wybuch spowodował katastrofę w Texas City